La Grande Récré peut faire référence à :

 La Grande Récré, une enseigne de magasin de jouets présente en France, Belgique, Espagne, Suisse et Maroc.
 La Grande Récré ou Les Pirates de la butte, film de Claude Pierson